Název Nová radnice nese více budov:

v Česku

 Nová radnice (Brno)
 Nová radnice (České Budějovice)
 Nová radnice (Havlíčkův Brod)
 Nová radnice (Jablonec nad Nisou)
 Nová radnice (Litomyšl)
 Nová radnice (Milevsko)
 Nová radnice (Náchod)
 Nová radnice (Ostrava)
 Nová radnice (Praha) v Praze na Starém Městě 
 Nová radnice (Praha 12)
 Nová radnice (Prachatice)
 Nová radnice (Prostějov)
 Nová radnice (Teplice)
 Nová radnice (Uherské Hradiště)
v zahraničí

 Nová radnice (Bratislava)
 Nová radnice (Kiel)

 Nová